Кубок Казахстану з футболу 2002 — 11-й розіграш кубкового футбольного турніру в Казахстані. Переможцем вдруге став Женіс-Астана.

Календар

Перший раунд 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/9 травня 2002

|}

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|15/28 червня 2002

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16/20 червня 2002

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20/25 червня 2002

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 жовтня/4 листопада 2002

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 жовтня/4 листопада 2002

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 жовтня/4 листопада 2002

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/12 листопада 2002

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Казахстану на rsssf  

2002
Казахстан
2002 у Казахстані